Адуевщина — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Извековского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 28 км к юго-западу от Новодугина, в 21 км западнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Людовня. В 24 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 232-й км на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района